Бар () — село в Городокской городской общине Львовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 232 человека. Занимает площадь 1,18 км². Почтовый индекс — 81530. Телефонный код — 3231.

Ссылки 
 Бар на сайте Верховной рады Украины